

Ligações externas 
 
 

Universíada de Verão de 1959
1959 no voleibol